Матакевич — фамилия. Известные носители:

 Матакевич, Антони Миколай (1784—1844) — польский ученый, философ, юрист, ректор Ягеллонского университета.
 Матакевич, Максимилиан (1875—1940) — польский учёный, инженер-гидротехник, ректор университета «Львовская Политехника».